Die Iddaa Lig A 2005/06 war die 43. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Absteiger aus der Süper Lig waren in dieser Saison Sakaryaspor, İstanbulspor und Akçaabat Sebatspor. Zu den Neulingen gehörten Orduspor, Gaziantep BB und Uşakspor.

In dieser Saison wurde ein neuer Modus eingeführt, der 1. und 2. Platz steigen direkt in die Süper Lig auf. Die Mannschaften vom 3. bis zum 6. Platz qualifizieren sich für die Playoff-Runde. In dieser Runde wird der letzte Aufstiegsplatz vergeben. Der Sieger des Playoff-Finales ist 3. Aufsteiger. In dieser Saison sind Bursaspor und Antalyaspor direkt in die Süper Lig aufgestiegen und den letzten Aufstiegsplatz sicherte sich Sakaryaspor zum ersten Mal im neuen Modus. Absteiger waren Mersin İdman Yurdu, Yozgatspor und Çanakkale Dardanelspor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-offs 

 nach Verlängerung (11m-Schießen)

Torschützenliste

Siehe auch 

 Turkcell Süper Lig 2005/06

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org zweithöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org zweithöchste Spielklasse von 1963 bis 2001 (türkisch)
 Webpräsenz der PTT 1. Lig Saison 2005/06 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 2005/06 auf bankotahminler.org (türkisch)

2005 06
Fußballsaison 2005/06